Анатолий Зо́тов:
 Зотов, Анатолий Владимирович (род. 1952) — глава города Ковров.
 Зотов, Анатолий Фёдорович (1931—2021) — советский и российский философ, историк философии.